Хе́лен Эли́забет Хант (; род. 15 июня 1963 года) — американская актриса, сценарист, режиссёр и продюсер. Она наиболее известна по роли в телесериале «Без ума от тебя», за который она выиграла четыре премии «Эмми» и три «Золотых глобуса». Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в комедии «Лучше не бывает».

Карьера 

Хелен Хант родилась 15 июня 1963 года в городке Калвер-Сити (Калифорния, США).

Сниматься в кино начала ещё ребёнком, однако настоящим прорывом стала для неё главная роль в ситкоме «Без ума от тебя», за которую она получила три «Золотых глобуса» и четыре премии «Эмми». За последние сезоны шоу Хант получила по $ 1 млн за серию, что делало её самой высокооплачиваемой актрисой того времени на телевидении.

Её роль в романтической комедии «Лучше не бывает» (1997) была отмечена «Оскаром». 

В двухтысячных, после закрытия сериала, актриса появилась в фильмах «Доктор «Т» и его женщины», «Заплати другому», «Чего хотят женщины» и «Изгой». Хант должна была исполнить роль в фильме «Ганнибал», но в конечном счете актрису заменили на Джулианну Мур. В 2006 году она появилась в маленькой роли в фильме «Бобби».

Роль секс-суррогата Шерил Коэн Грин в трагикомедии 2012 года «Суррогат» вновь привлекла к актрисе внимание критиков. За это перевоплощение актриса вновь выдвигалась на премии «Оскар», Гильдии киноактёров США, «Золотой глобус» и BAFTA.

Личная жизнь 
В 1994—2000 годы была замужем за актёром Хэнком Азарией.

В 2001—2017 годы встречалась с продюсером Мэттью Карнаханом. У бывшей пары есть дочь — Макена Лей Гордон Карнахан (род. 13.05.2004).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Режиссёры телевидения США
Актрисы озвучивания США
Выпускники Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе